Wadla,  woreda de la région Amhara, Éthiopie
 Wadla Delanta, awraja de la province du Wello, Éthiopie.